Blaufuß – nome ungherese del comune slovacco di Krahule
 Blaufuß – nome ungherese del comune slovacco di Prochot